

Postacie o imieniu Alice

Aktorzy i filmowcy 
 Alice Connor – brytyjska aktorka
 Alice Prin – francuska aktorka, modelka
 Alice Ghostley – amerykańska aktorka
 Alice Guy-Blaché – pionierka kina francuskiego i amerykańskiego, producentka filmowa, pierwsza kobieta zajmująca się reżyserią filmową
 Alice Hunter – australijska aktorka
 Alice Nellis – czeska reżyserka
 Alice Taglioni – francuska aktorka
 Mary Alice Smith – amerykańska aktorka

Muzycy 
 Alice – włoska piosenkarka
 Alice Babs – szwedzka piosenkarka
 Alice Coltrane – amerykańska pianistka, harfistka i kompozytorka jazzowa
 Alice Cooper – amerykański muzyk rockowy
 Alice Temple – angielska piosenkarka i kompozytorka

Zespoły 
 Alice DeeJay – holenderski zespół muzyczny
 Alice Donut – amerykański zespół muzyczny
 Alice in Chains – amerykańska grupa muzyczna
 Alice Mudgarden – jednorazowy projekt muzyczny, składający się z muzyków Alice in Chains, oraz Chrisa Cornella z Soundgarden i Marka Arma z Mudhoney
 Alice Nine – japoński zespół sceny visual kei

Pisarze 
 Alice Hoffman – amerykańska pisarka
 Alice Jones – kanadyjska pisarka
 Alice Munro – kanadyjska pisarka
 Alice Parizeau – kanadyjska pisarka
 Alice Sebold – współczesna pisarka amerykańska
 Alice Walker – czarnoskóra pisarka amerykańska

Sportowcy 
 Alice Blom – holenderska siatkarka
 Alice Brady – amerykańska aktorka
 Alice Braga – brazylijska aktorka
 Alice Brown – amerykańska lekkoatletka
 Alice Falaiye – kanadyjska lekkoatletka
 Alice Freeman – brytyjska wioślarka
 Alice Marble – amerykańska tenisistka
 Alice McKennis – amerykańska narciarka alpejska
 Alice McNamara – australijska wioślarka
 Alice Mills – australijska pływaczka
 Alice Schlesinger – izraelska judoczka

Pozostali 
 Alice Auma – ugandyjka, założycielka Ruchu Ducha Świętego
 Alice B. Toklas – partnerka pisarki Gertrude Stein
 Alice Bailey – angielska okultystka
 Alice Fletcher – amerykańska etnograf
 Alice Henry – dziennikarka, aktywistka, sufrażystka i rzeczniczka praw kobiet
 Alice Keppel – metresa króla Edwarda VII
 Alice Liddell – pierwowzór postaci Alicji z Alicji w krainie czarów autorstwa Lewisa Carrolla
 Alice Masaryk – działaczka feministyczna i założycielka Czeskiego Czerwonego Krzyża
 Alice Miller – psycholog
 Alice Orlowski – niemiecka nadzorczyni SS (SS-Aufseherin) w nazistowskich obozach koncentracyjnych
 Alice Pike Barney – amerykańska malarka
 Alice Russell
 Alice Schwarzer – niemiecka feministka
 Alice V. Morris – fundatorka International Auxiliary Language Association
 Alice von Hildebrand – katolicka filozof i teolog

Postacie fikcyjne 
 Alice – postać z komiksu Dilbert
 Alice Cullen – fikcyjna postać z powieści Zmierzch Stephenie Meyer
 Mary Alice Young – postać fikcyjna, główna bohaterka i narratorka serialu Gotowe na wszystko
 Alice Margatroid – fikcyjna postać czarodziejki-lalkarki pochodzącej z serii gier Touhou Project

Muzyka 
 Alice – album Toma Waitsa
 Alice – utwór Avril Lavigne promujący film Alicja w Krainie Czarów
 Almost Alice – album promujący film w reżyserii Tima Burtona pod tytułem Alicja w Krainie Czarów
 Alice in Hell – pierwszy album studyjny kanadyjskiej grupy muzycznej Annihilator
 Alice in Chains (album) – trzeci album studyjny amerykańskiego zespołu grungowego Alice in Chains

Film 
 Alice – amerykański film z 1990
 Alice – miniserial z roku 2009
 Odnaleźć Alice – telewizyjny serial dla młodzieży
 Uprowadzona Alice Creed – brytyjski film

Komputery 
 Matra Alice – komputer domowy, sprzedawany we Francji od 1983 roku
 American McGee’s Alice – gra komputerowa
 ALICE – chatbot (program do konwersacji)
 ALICE – jeden z eksperymentów w CERN

Lokalizacje 
 Alice – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Alice – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jim Wells
 Alice – miasto w Południowej Afryce
 (291) Alice – planetoida z pasa głównego asteroid

Wojsko 
 System przenoszenia oporządzenia ALICE
 USS Alice – okręty US Navy

Zobacz też 
 
 Alicja
 Alicja w Krainie Czarów (ujednoznacznienie)
 Alice Bel Colle
 Alice Castello
 Alice Springs
 Alice Superiore – miejscowość we Włoszech